Die Fußball-Oberliga Berlin 1985/86 war die zwölfte Spielzeit der erst vom Verband Berliner Ballspielvereine und ab dem 26. Oktober 1985 vom Berliner Fußball-Verband durchgeführten Oberliga Berlin.

Der SC Charlottenburg sicherte sich nach 1983 zum zweiten Mal den Meistertitel und qualifizierte sich für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga, in der sie als Dritter in der Nordgruppe den Aufstieg verpassten. Vizemeister Traber FC Mariendorf vertrat Berlin bei der deutschen Amateurmeisterschafts-Endrunde, in der die Mannschaft in der 1. Runde gegen die SpVgg Landshut verlor.

Durch den Abstieg von Tennis Borussia Berlin aus der 2. Bundesliga musste neben den Vorjahres-Aufsteigern Lichtenrader BC 25 und SC Westend 1901 auch TuS Makkabi Berlin den Gang in die untergeordnete Landesliga antreten. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison FV Brandenburg/Lichterfelde und der TSV Rudow 1888 auf. Die Amateure von Hertha BSC spielten durch den Abstieg der Lizenzmannschaft aus der 2. Bundesliga künftig in der Oberliga-Reserverunde.


Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Torschützenliste

Zuschauer 
In 239 Spielen kamen 34.246 Zuschauer (ø 143 pro Spiel) in die Stadien.
 Größte Zuschauerkulisse
 1.142 Traber FC Mariendorf – VfB Neukölln (4. Spieltag)
 Niedrigste Zuschauerkulisse
 17 TuS Makkabi Berlin – Hertha BSC Amateure (26. Spieltag)

Berliner-Meister

Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga

Spiele 
Gruppe Nord

|}

Abschlusstabelle 

|}

Literatur 
 
 

1986
Fußballsaison 1985/86